El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1985 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Por primera vez fueron 64 los equipos que disputaron la fase final, jugándose la Final Four en el Rupp Arena de Lexington, Kentucky.

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad de Villanova, que conseguía su primer título, derrotando en la final a la Universidad de Georgetown, que disputaba su tercera final en cuatro años. Ed Pinckney, de los Wildcats, era elegido Mejor Jugador del Torneo. Es la única vez que tres equipos de la misma conferencia, Georgetown, Villanova y St. John's, de la Big East, disputaron la Final Four.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

East Regional – Providence, Rhode Island

Final Regional

West Regional – Denver, Colorado

Final Regional

Mideast Regional – Birmingham, Alabama

Final Regional

Midwest Regional – Dallas, Texas

Final Regional

Final Four @ Lexington, Kentucky

Semifinales

Final

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com
Vídeo del partido completo

Baloncesto en 1985
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA